2 miejscowości w Polsce: 
 Kowalskie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Kowalskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska